500 francs, ou cinq cents francs fait référence à plusieurs billets de banque émis avec cette valeur :

Numismatique

Franc français

 500 francs Germinal (1800-1807)
 500 francs type 1817
 500 francs noir (1842)
 500 francs bleu (1863)
 500 francs bleu et rose (1888)
 500 francs La Paix (1939)
 500 francs Chateaubriand (1945)
 500 francs Victor Hugo (1954)
 500 francs Molière (1959)
 500 francs Pascal (1968)
 500 francs Pierre et Marie Curie (1994)

Franc pacifique

 500 francs pacifique